

Anno 
 333 o 333 a.C.

Codici 
 333 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio Desert Eagle, di Benson, in Arizona

Matematica 
333 – numero

Musica 
 333 – album di Tinashe del 2021